Alıbəyli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Alıbəyli – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Alıbəyli – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian